Et koncept, der måler verdens største byer, er metroområder, der er baseret på arbejdsmarkedet og er typisk defineret som et beskæftigelsescenter (et område med en høj densitet af arbejdspladser) og de omkringliggende områder, der har omfattende pendling til centeret. Der er i øjeblikket ingen almindelig accepteret, global definition af præcis, hvad der udgør et metroområde, hvilket gør sammenligninger mellem byer i forskellige lande vanskeligt.

Som et alternativ til metroområdet introducerede Eurostat begrebet større byzone i 2004. På samme måde definerer OECD funktionelle byområder for byer i OECD-lande. Både større byområde og funktionelle byområde definerer en by som en bykerne omgivet af en pendlingszone, og det svarer til det generelle koncept for "metroområdet". Eurostat beregner kun større byzone-populationer for EU-medlemsstater, kandidatlande og medlemmer af det europæiske frihandelsområde. OECD beregner funktionelle byområder i OECD-landene. Disse to statistikker er derfor ikke tilgængelige for de fleste udviklingslande.

For sammenlignelighed indeholder denne liste hovedsageligt tal fra "Demographia World Urban Areas" (13th Annual edition, april 2017).

Verdens absolut største metroområde er Tokyo-Yokohama med 37.900.000 indbyggere. Listen indeholder 23 metrområder med mere end 4.310.000 indbyggere i Kina, 12 metroområder i USA med mere end 4.295.000 indbyggere og ni metroområder i Indien med mere end 5.935.000 indbyggere. Europa, inklusiv Rusland, har i alt ni byområder på listen.

Metroområder i indbyggertal

Historie 

I løbet af tiåret 2007 til 2017 er 19 metroområder faldet ud af listen over verdens 100 største metroområder:

I Europa faldt tre byer ud af listen: Berlin, Rom og Athen.

I Afrika faldt to byer ud af listen: Algier og Cape Town.

I Nordamerika faldt to byer ud af listen: Detroit og Montreal.

I Sydamerika faldt seks byer ud af listen: Porto Alegre, Recife, Brasilia, Salvador, Fortaleza og Medellín.

I Australien faldt to byer ud af listen: Sydney og Melbourne.

I Asien faldt fire byer ud af listen: Chittagong, Pusan, Changchun og Pyongyang.

Referencer 

Største metropolområder